Община Лакташи () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Лакташи.

География 
Община граничит с Челинцем на юге, на востоке — с Прнявором, Србцом на северо-востоке, Градишкой и Баня-Лукой на северо-западе и юге. 

В общине Лакташи находится Лиевче поле (Лијевче поље) — плодородные равнины, которые являются главной житницей Республики Сербской.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Лакташи составила 36 848 человек, по переписи 1991 года —  29 832 человека.

Этнический состав населения общины Лакташи по переписи 1991 года:
 сербы — 24.176 (81,04 %);
 хорваты — 2.565 (8,59 %);
 мусульмане — 408 (1,36 %);
 югославы — 1.530 (5,12 %).
 остальные, неопределённые и неопознанные — 1.153 (3,86 %).
Всего: 29.832 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 37 населённых пунктов, в том числе город Лакташи.

Список населённых пунктов общины Лакташи с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания 

Общины Республики Сербской